Dingeldein ist ein deutscher Familienname; Träger sind u. a. folgende Personen:

 Heinrich J. Dingeldein (* 1953), deutscher Sprach- und Kulturwissenschaftler
 Ludwig Dingeldein (1855–1931), preußischer General der Infanterie
 Margaret Dingeldein (* 1980), US-amerikanische Wasserballspielerin und olympische Bronzemedaillen-Gewinnerin 

 Willem Hendrik Dingeldein (1894–1953), niederländischer Regionalhistoriker, Volkskultur- und Sprachforscher
 Harriet Elizabeth Dingeldein, Geburtsname der US-amerikanischen Schauspielerin und Stierkämpferin Bette Ford (* 1927)

Siehe auch:
 Dingeldey
 Dingledine